La nazionale Under-19 di pallavolo femminile dell'Unione Sovietica era una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Unione Sovietica con un'età inferiore di 19 anni.

La nazionale non è più presente dal 1991.

È la nazionale con il maggior numero di vittorie nel Campionato europeo Under-19 (12), ottenute consecutivamente dal 1966 al 1990.

Risultati

Campionato europeo Under-19 

Nazionali Under-19 di pallavolo femminile